Segin est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 γ Bootis ;
 ε Cassiopeiae.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire